

Рівер-Роуд — переписна місцевість, штат Північна Кароліна
 Рівер-Роуд — переписна місцевість, штат Вашингтон